

Architettura
Casa Pandolfini – edificio storico di Firenze
Palazzo Pandolfini – palazzo rinascimentale di Firenze
Torre Pandolfini – antica torre di Lastra a Signa, città metropolitana di Firenze
Villa Carducci-Pandolfini, nota anche come Villa Carducci di Legnaia – villa di Firenze 
Villa Pandolfini – villa nella frazione di Ponte a Signa, comune di Lastra a Signa
Villa Pandolfini di Carraia – villa di Firenze

Persone
Pandolfini – famiglia nobile italiana
Agnolo Pandolfini (1360-1446) – politico fiorentino del XV secolo
Angelica Pandolfini (1871-1959) – soprano italiano
Bruce Pandolfini (1947) – scacchista statunitense
Egisto Pandolfini (1926-2019) – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano, di ruolo centrocampista
Francesco Pandolfini (1833-1916) – baritono italiano
Gianfranco Pandolfini (1920-1997) – pallanuotista italiano
Giannozzo Pandolfini (1450 circa–1525) – vescovo cattolico italiano
Niccolò Pandolfini (1440-1518) – cardinale e vescovo italiano
Pier Filippo Pandolfini (...–...) – politico fiorentino del XV secolo
Tullio Pandolfini (1914-1999) – pallanuotista italiano
Turi Pandolfini, propr. Salvatore Pandolfini (1883-1962) – attore italiano

Altro
Via de' Pandolfini – strada del centro storico di Firenze